Reggio kan syfta på:

 Hertigdömet Reggio – ett hertigdöme i norra Italien regerat av Hertigdömet Modena och Reggio
 Reggio Calabria (provins) – en provins i i regionen Kalabrien
 Reggio di Calabria – en kommun i provinsen
 Reggio Emilia (provins) – en provins i regionen Emilia-Romagna
 Reggio nell'Emilia – en kommun i provinsen